Чернокурьинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Чернокурьинский сельсовет — в Мамонтовском районе Алтайского края.
 Чернокурьинский сельсовет — в Карасукском районе Новосибирской области.